Еркат может означать:
 Ашот II Еркат  (?—928) — царь Армении из рода Багратуни
 Еркат, Мигран Арменакович (1921—1986) — советский оперный певец, Народный артист СССР